Carrick réfère notamment à:

Toponyme

États-Unis 
 Carrick, census-designated place située en Californie.

Irlande 
 Carrick-on-Suir, une ville du comté de Tipperary en Irlande.

Nouvelle-Zélande 
 Le fleuve Carrick, un cours d’eau de l’Île du Sud en Nouvelle-Zélande

Royaume-Uni

Angleterre 
 Le district de Carrick, un district des Cornouailles en Angleterre.

Écosse 
 Carrick, un ancien district d'Écosse, maintenant dans le South Ayrshire.

Personnes 
 Comtes de Carrick, de l'ancienne division de Carrick en .
 Donald Carrick (1906-1997), athlète et homme politique canadien
 Michael Carrick (né en 1981), footballeur anglais.
 John Mulcaster Carrick (1833-1896), peintre britannique.
 John Carrick (1912-2003), écrivain écossais.
 Theodore McCarrick, homme d'église défroqué pour pédophilie.

Autres 
 Le Carrick, un voilier d'immigrants irlandais, qui s'est échoué à Cap-des-Rosiers, au Québec, contribuant au peuplement de la région.
 Carrick (ketch), Voiliers écoles dessinés par Jean-Jacques Herbulot en 1969 pour les compagnons de la mer. 
 Carrick Rangers Football Club, club de football nord-irlandais.
 nœud de Carrick.
 Carrick (anglais ), véhicule hippomobile à deux roues, léger et rapide, attelé de deux chevaux.
 Carrick : genre d'ample redingote qui a plusieurs collets ou un collet très long (Un carrick de cocher). Sorte de vêtement d'homme à longues basques ; sorte de manteau de femme cintré à la taille.
 Carrick (magasin) : magasin de la Conférence française de scoutisme.

Homonymie de patronyme